Jefferson County je název 25 okresů ve Spojených státech amerických:
 Jefferson County (Alabama) – okres státu Alabama
 Jefferson County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Jefferson County (Colorado) – okres státu Colorado
 Jefferson County (Florida) – okres státu Florida
 Jefferson County (Georgie) – okres státu Georgie
 Jefferson County (Idaho) – okres státu Idaho
 Jefferson County (Illinois) – okres státu Illinois
 Jefferson County (Indiana) – okres státu Indiana
 Jefferson County (Iowa) – okres státu Iowa
 Jefferson County (Kansas) – okres státu Kansas
 Jefferson County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Jefferson County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Jefferson County (Missouri) – okres státu Missouri
 Jefferson County (Montana) – okres státu Montana
 Jefferson County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Jefferson County (New York) – okres státu New York
 Jefferson County (Ohio) – okres státu Ohio
 Jefferson County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Jefferson County (Oregon) – okres státu Oregon
 Jefferson County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 Jefferson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Jefferson County (Texas) – okres státu Texas
 Jefferson County (Washington) – okres státu Washington
 Jefferson County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie
 Jefferson County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin

Externí odkazy